IV División de Ejército puede referirse a:

 la IV División de Ejército de Argentina;
 o la IV División de Ejército de Chile.